Friesenheim ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Friesenheim (Baden), eine Gemeinde im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Friesenheim (Rheinhessen), eine Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
 Ludwigshafen-Friesenheim, ein Stadtteil von Ludwigshafen
in Frankreich
 Friesenheim (Bas-Rhin), eine Kommune im Elsass